Смета́нин — русская фамилия.

Известные носители 
 Сметанин, Александр Анатольевич (род. 1980) — эстонский хоккеист, тренер.
 Сметанин, Алексей Валерьевич (род. 1981) — российский футболист.
 Сметанин, Андрей Русланович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 
 Сметанин, Геннадий Александрович (1949—1986) — майор, сотрудник ГРУ ГШ ВС СССР, приговорённый к смертной казни за измену.
 
 Сметанин, Константин Александрович (1898—1969) — советский дипломат.
 Сметанин, Михаил Дмитриевич (1926—1974) — Герой Советского Союза.
 Сметанин, Николай Степанович (1905—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Сметанин, Павел Игнатьевич (1910—?) — советский государственный и политический деятель.
 
 Сметанин, Тимофей Егорович (1919—1947) — якутский советский писатель, поэт.

